Eric Frenzel (ur. 21 listopada 1988 w Annaberg-Buchholz) – niemiecki kombinator norweski, wielokrotny medalista igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów oraz pięciokrotny z rzędu zdobywca Pucharu Świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 1 marca 2003 roku, kiedy wystartował w kategorii juniorów w Le Brassus. Zajął tam szóste miejsce w zawodach rozgrywanych metodą Gundersena. W 2006 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Kranju, gdzie zajął 19. miejsce w Gundersenie. W lecie tego roku brał udział w dziewiątej edycji Letniego Grand Prix w kombinacji norweskiej. Wystąpił w dwóch konkursach i już w drugim, 27 sierpnia w Klingenthal zajął trzecie miejsce w starcie masowym.

W Pucharze Świata zadebiutował 13 stycznia 2007 roku w Lago di Tesero, zajmując 44. miejsce w starcie masowym. Był to jego jedyny indywidualny start w sezonie 2006/2007, wobec czego nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. W lutym 2007 roku Frenzel wziął udział w mistrzostwach świata w Sapporo, gdzie zajął 22. pozycję w Gundersenie, a sprintu nie ukończył. Miesiąc później wystartował także na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio, gdzie wygrał sprint, a wraz z kolegami z reprezentacji zdobył srebrny medal w zawodach drużynowych.

Pierwsze sukcesy w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2007/2008. Właśnie wtedy wywalczył swoje pierwsze pucharowe podium - 20 stycznia 2008 roku zajął drugie miejsce w sprincie w Klingenthal. Dzień później odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w PŚ, wygrywając start masowy. Na podium stanął także 29 lutego w Lahti, gdzie był drugi w Gundersenie. Był także między innymi czterokrotnie czwarty i w efekcie zajął siódme miejsce w klasyfikacji generalnej. W kolejnym sezonie nie stawał na podium, jednak często plasował się w czołowej dziesiątce zawodów. Dzięki temu zajął 11. miejsce w klasyfikacji generalnej. W lutym 2009 roku, na mistrzostwach świata w Libercu wspólnie z Ronnym Ackermannem, Björnem Kircheisenem i Tino Edelmannem wywalczył srebrny medal w sztafecie. Indywidualnie był ósmy starcie masowym, a w zawodach metodą Gundersena zajął 29. miejsce na dużej i 34. miejsce na normalnej skoczni.

W sezonach 2009/2010 i 2010/2011 zajmował czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. W tym czasie jedenastokrotnie stawał na podium, jednak wygrał tylko raz: 30 stycznia 2010 roku w Seefeld w Gundersenie. Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku Niemcy w składzie: Johannes Rydzek, Tino Edelmann, Eric Frenzel i Björn Kircheisen wywalczyli brązowy medal w konkursie drużynowym. Indywidualnie Eric był dziesiąty w Gundersenie na normalnej skoczni, a na dużej zajął dopiero 40. miejsce. Rok później, podczas mistrzostw świata w Oslo Niemcy w tym samym składzie zdobyli srebrne medale w obu konkursach drużynowych. Frenzel zdobył ponadto złoty medal w Gundersenie na normalnej skoczni oraz brązowy na dużej, gdzie wyprzedzili go tylko Francuz Jason Lamy Chappuis i Johannes Rydzek. Niemiec zajął ponadto trzecie miejsce zarówno w trzynastej jak i czternastej edycji Letniego GP.

Sezon 2011/2012 zakończył na szóstym miejscu w klasyfikacji generalnej. Jedenaście razy plasował się w czołowej dziesiątce zawodów, w tym dwa razy na podium: 4 grudnia w Lillehammer zwyciężył w zawodach Penalty Race, a 25 lutego w Libercu był drugi w Gundersenie.

Kolejny sezon przyniósł mu pierwszą w karierze Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Niemiec dziewięciokrotnie stawał na podium zawodów PŚ, przy czym aż sześciokrotnie zwyciężał. Drugiego w klasyfikacji końcowej Francuza Lamy Chappuis wyprzedził o ponad 200 punktów. W lutym w 2013 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie na dużej skoczni zdobył złoty medal, a wspólnie z Tino Edelmannem był trzeci w sprincie drużynowym. Na normalnej skoczni był czwarty, przegrywając walkę o medal z Kircheisenem o 0,2 sekundy. W sztafecie Niemcy zajęli szóste miejsce. Były to pierwsze od 12 lat mistrzostwa świata, na który reprezentacja Niemiec nie zdobyła medalu w zawodach drużynowych.

W sezonie 2013/2014 Niemiec siedem razy wygrał zawody o Puchar Świata i powtórzył osiągnięcie sprzed roku ponownie wygrywając generalną klasyfikację. Na rozgrywanych w lutym igrzyskach olimpijskich w Soczi wspólnie z Fabianem Rießle, Johannesem Rydzekiem i Kircheisenem zdobył srebrny medal w drużynie. W startach indywidualnych był najlepszy na normalnej skoczni, jednak na dużym obiekcie zajął dziesiąte miejsce.

Sezon 2014/2015 przyniósł trzecią z rzędu Kryształową Kulę. Frenzel w sezonie wygrał siedem zawodów o Puchar Świata w kombinacji norweskiej. W 2015 roku na mistrzostwach świata w Falun w startach indywidualnych był czwarty w Gundersenie na normalnej skoczni i dziesiąty w Gundersenie na dużej skoczni. W startach drużynowych było już o wiele lepiej, w sztafecie zdobył złoty medal wraz z Johennesem Rydzykiem, Fabianem Rießle i Tino Edelmannem, a w sprincie drużynowym srebro wraz z Johannesem Rydzykiem.

W sezonie 2015/2016 Frenzel po raz czwarty z rzędu okazał się najlepszy w klasyfikacji generalnej Pucharu świata czym zrównał się z osiągnięciem Fina Hannu Manninena. Niemiec trzynastokrotnie stał w sezonie na podium w tym osiem razy na najwyższym jego stopniu. Poza tym czwarty raz z rzędu okazał się najlepszy wraz z kolegami z reprezentacji w klasyfikacji pucharu narodów.

W sezonie 2016/2017 Niemiec po raz piąty z rzędu wywalczył Kryształową Kulę dzięki czemu stał się najbardziej utytułowanym dwuboistą w historii rywalizacji o Puchar Świata. Frenzel osiemnastokrotnie stał w sezonie na podium w tym dziesięć razy na najwyższym jego stopniu.  Poza tym piąty raz z rzędu okazał się najlepszy wraz z kolegami z reprezentacji w klasyfikacji pucharu narodów. Podczas mistrzostw świata w Lahti wywalczył wraz z Johannesem Rydzekiem, Björnem Kircheisenem i Fabianem Rießle złoty medal w konkursie drużynowym, a wraz z Johannesem Rydzekiem okazał się też najlepszy w sprincie drużynowym. Poza tym wywalczył srebrny medal w gundersenie na średniej skoczni oraz był siódmy w gundersenie na dużej skoczni.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: niesklasyfikowany
 sezon 2007/2008: 7.
 sezon 2008/2009: 11.
 sezon 2009/2010: 4.
 sezon 2010/2011: 4.
 sezon 2011/2012: 6.
 sezon 2012/2013: 1.
 sezon 2013/2014: 1.
 sezon 2014/2015: 1.
 sezon 2015/2016: 1.
 sezon 2016/2017: 1.
 sezon 2017/2018: 8.
 sezon 2018/2019: 12.
 sezon 2019/2020: 7.
 sezon 2020/2021: 5.
 sezon 2021/2022: 7.
 sezon 2022/2023:

Miejsca na podium

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan na 12 marca 2023

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006 – 40.
 sezon 2006/2007 – 20.

Miejsca na podium

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007: 4.
 2008: 7.
 2009: 12.
 2010: 3.
 2011: 3.
 2012: 6.
 2013: 8.
 2014: 2.
 2015: 5.
 2016: 31.
 2017: (2.)
 2018: (10.)
 2019: 7. (14.)
 2021: nie brał udziału
 2022: (17.)

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023
Niemieccy kombinatorzy norwescy
Niemieccy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Annaberg-Buchholz